Die WTA Championships 1984 (auch als Virginia Slims Championships 1984 bekannt) waren ein Tennisturnier der Damen im Madison Square Garden in New York City. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 28. Februar bis 4. März 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan